Питкуль — топоним в России.

 Питкуль — железнодорожная станция Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Мурманской области.
 Питкуль — остров в юго-восточной части оз. Экостровская Имандра, Мурманская область. 67°32’N 33°07’E Q-36-019
 Питкуль — дачный посёлок на территории городского округа город Полярные Зори с подведомственной территорией.